Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 

 154e régiment d'artillerie
 154e régiment d'infanterie